

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Список фантасток містить лише письменниць, що мають у своїй творчості бодай одну книгу, написану у будь-якому з жанрів фантастики, чи помітні фантастичні твори, не об'єднані у книжковому виданні; список відсортовано в алфавітному порядку. Феміністична наукова фантастика винесена в окрему статтю.

А 

 Вікторія Авеярд
 Аделіна Адаліс
 Кетрін Азаро
 
 Джоан Айкен
 Елена Алдунате
 Маріанна Алфьорова
 Ізабель Альєнде
 Лаура Андервуд
 Мотоко Араї
 
 
 Кеті Арнольді
 Ільзе Айхінґер
 Саскія Аппел
 Наталія Астахова
 Рене Ахдіх
 І. Л. Ач
</div>

Б 

 Маджорі Барнард
 Елія Барсело
 Мішель Батлер
 Октавія Батлер
 Інґеборґ Бахман
 Еме Беекман
 Кейдж Бейкер
 Лінда Бейкер
 Теа Бекман
 Голлі Бек
 Клер Белл
 
 Еймі Бендер
 Ґертруда Беннет
 Марція Джоанна Беннетт
 Марґо Беннетт
 Сильві Берар
 Керол Берг
 Вільгеміна Берд
 Френсіс Годґсон Бернет
 
 Джоанна Бертен
 Зофія Бешчинська
 Анна Бжезінська
 Олена Бичкова
 Карола Бідерманнова
 
 Джорджія Бінг
 Елізабет Бір
 Кірстен Бішоп
 Анна Бішоп
 Олена Блавацька
 Енід Мері Блайтон
 Голлі Блек
 Дебора Блейк
 
 Симона де Бовуар
 
 Карін Боє
 Кірстен Боє
 
 Майя Катрін Бонгофф
 Ґвенда Бонд
 
 Люсі Марія Бостон
 Яна Боцман
 
 Ґерд Брантенберґ
 Йоганна Браун
 Ліліен Джексон Браун
 Розел Джордж Браун
 
 Меріон Зіммер Бредлі
 
 Лі Бреккет
 
 Лоїс Макмастер Буджолд
 Емма Булл
 Кетрін Бурдекін
 
 Сесіль Бьодкер
 Ева Бялоленцька
 Лорен Б'юкс
 
</div>

В 

 
 
 Марі-Лорна Ваконсін
 Кетрінн Валенте
 Луїза Валенсуела
 Ніколетті Валлорані
 
 
 Альта Вашова
 
 
 Анна Велічкова
 
 
 Жулі Верланже
 
 
 Конні Вілліс
 
 Джаклін Вілсон
 
 Кейт Вільгельм
 
 
 
 Джоан Д. Вінжі
 
 
 Марія Віргинська
 Філліс Вітні
 Муні Вітчер
 Джо Волтон
 Еванджелін Волтон
 Елізабет Вонарбург
 Леся Воронина
 Франтішка Врбенська
 
 
 Вірджинія Вулф
 Сабріна Вурвоуліас
</div>

Г 

 Наталія Гайдамака
 Агнєшка Галас
 Марія Галіна
 Нора Галь
 Теа фон Гарбу
 
 Клер Вінгер Гарріс
 
 
 Марлен Гаусгофер
 
 Таня Гафф
 
 
 Лорел Гемілтон
 Елізабет Генд
 Зенна Гендерсон
 
 
 Шарлотта Перкінс Гілман
 Тетяна Гнедіна
 Гейден Говард
 
 
 Ненсі Голдер
 
 
 
 Нало Гопкінсон
 Мирослава Горностаєва
 Анхеліка Городішер
 
 
 Нікола Гріффіт
 Аріадна Громова
 Олена Грушко
 Габріела Гурська
 
</div>

Ґ 

 
 
 
 Жуана Мануела Ґорріті
 Елізабет Ґаскелл
 Даяна Ґебелдон
 Тесс Ґеррітсен
 Шира Ґласссмен
 
 
 Філліс Ґотліб
 Надін Ґордімер
 
 Хіромі Ґото
 Діана Геблдон
 Марія Ґріпе
 
 Урсула Ле Ґуїн
 
 
</div>

Д 

 
 
 Валерія Даувальдер
 Жанна-А Деба
 Наталія Дев'ятко
 
 
 Сільві Дені
 
 Філіс Дороті Джеймс
 
 Ширлі Джексон
 Н. К. Джемісін
 Джейн Дженсен
 Мері Джентл
 
 
 Кійдж Джонсон
 Мароза Ді Джорджіо
 
 Ґвінет Джоунз
 
 Діана Вінн Джоунз
 
 
 
 
 
 
 Ельжбета Дружбацька
 Яна Дубинянська
 Валентина Дудич-Лупеску
 
 
 Тананарів Дю
 Марина Дяченко
 
</div>

Е 

 Лінн Еббі
 
 Лі Еванс
 Генрієтта Еверетт
 
 Кеті Акер
 
 Сьюзет Гейден Елджин
 Луїза Мей Елкотт
 Керен Ендерсон
 
 Мері Енг
 Наталі Еннеберг
 
 Луїс Ердріч
 
 
 
 
 Маргарет Етвуд
 Джин Марі Еуел
 
</div>

Є 

 Крісті Єнт
 Ізабель Єп
</div>

Ж 

 
 Віра Желіховська
 Валентина Журавльова
</div>

З 

 Марія Юлія Залеська
 
 Захарова Лариса Володимирівна
 Сера Зеттел
 
 Пемела Золайн
</div>

І 

 Ангеліна Ілієва
 
 Кетрін Іґен
 Еммі Ітяранта
 
</div>

Й 

 Бренна Йованофф
 Еріка Йогансен
  (1939 —)
 Джейн Йолен
 Пет Йорк
 
</div>

К 

 
 Маргарет Кавендіш
 
 Дженет Каґан
 Ольга Кай
 
 Айно Каллас
 Кейт ді Камілло
 
 Марія Канн
 Анна Каньтох
 
 
 
 Анджела Картер
 
 Крістін Кешор
 
 Пет Кедіген
 
 
 Жаклін Кері
 Пет Кедіген
 
 
 Леонора Керрінгтон
 Крістін Кешор
 
 
 
 Марта Кісель
 Лаура Кіхано
 Сюзанна Кларк
 
 Джо Клейтон
 Кассандра Клер
 Мілдред Клінґерман
 Льоне Кобербьоль
 Любов Коваленко
 
 Кресіда Ковел
 Людмила Козинець
 
 
 Мойра Колдекотт
 
 Сюзанна Коллінз
 
 Наталія Конотопець
 
 Марі Кореллі
 Дара Корній
 
 Майя Лідія Коссаковська
 Елізабет Костова
 Хуаніта Коулсон
 Ненсі Кресс
 
 
 Кетрін Крук-де Кемп
 
 
 
 Каору Курімото
 
 
 
 Меган Курашиге
 Кетрін Курц
 Еллен Кушнер
</div>

Л 

 
 Сельма Лагерлеф
 Ларісса Лай
 
 
 
 Ольга Ларіонова
 
 
 Юлія Латиніна
 Сюзанн Лафлер
 
 М. Бредлі Лейн
 
 Енн Лекі
 Мерседес Лекі
 Марго Ленеґен
 Мадлен Л'Енґл
 Доріс Лессінг
 Елізабет Леслі
 
 
 
 Теніт Лі
 Антоніна Лідтке
 Маргарет Ліндгольм
 Астрід Ліндгрен
 Келлі Лінк
 
 Елізабет Е. Лінн
 
 
 Мелінда Ло
 Карен Лорд
 
 
 Лоїс Лоурі
 
 Лада Лузіна
 
 Любов Лукіна
 
 
 Весела Люцканова
</div>

М 

 
  Маріанна Малина
 Стефені Маєр
 Марія Маєрова
 
 Морін Ф. Макг'ю
 Роберта Мак-Евой
 Вонда Мак-Інтайр
 Енн Маккефрі
 
 Робін Маккінлі
 Петриція Е. Маккіліп
 Кетрін Маклін
 Елеонора Мандалян
 Емілі Сент-Джон Мандел
 Джульєт Маріллер
 
 
 
 
 Жюстін Маск
 Тагера Мафі
 Джуліен Мей
 Ардас Мейгар
 
 Кетрін Менсфілд
 Джудіт Мерріл
 
 
 Наомі Мітчісон
 Міюкі Міябе
 Роса Монтеро
 Яна Моравцова
 Ерін Морґенштерн
 
 
 
 Тоні Моррісон
 Лайза Мортон
 Анна Олімпія Мостовська
 Джильда Муза
 Кетрін Люсіль Мур
 Пет Мерфі
 Стефені Маєр
 Елізабет Мун
</div>

Н 

 Лінда Наґата
 
 Велічка Настрадінова
 
 Ніна Ненова
 Едіт Несбіт
 Анна Нєзнай
 Одрі Ніффенеггер
 
 Наталія Новаш
 Наомі Новик
 Андре Нортон
 Крістін Нестлінґер
</div>

О 

 
 Лідія Обухова
 Норіко Оґівара
 
 
 Гелен Оєємі
 Сильвіна Окампо
 Ннеді Окорафор
 Наталія Околітенко
 
 
 Лорен Олівер
 
 
 
 Фуюмі Оно
 
 
 
 
 Ельфіра Орфі
 Ліна Остапенко
 
 Маріко Охара
</div>

П 

 Олександра Павелкова
 Галина Пагутяк
 
 
 
 
 Паола Паллотіні
 Кетрін Патерсон
 
 Ґудрун Паузеванг
 
 
 Жозефін Пеннікотт
 
 Люцина Пенцяк
 
 
 
 
 Джессі Петерсен
 Людмила Петрушевська
 Тамора Пірс
 
 Мадж Пірс
 
 Тамора Пірс
 Алехандра Піцарнік
 Доріс Пісерчіа
 
 Яна Плаухова
 
 Емма Попик
 Ірина Потаніна
 Шері Пріст
</div>

Р 

 Енн Райс
 Бетті Рен Райт
 Барбара Райт
 
 
 Ніка Ракітіна
 Джоанна Расс
 Керен Рассел
 Мері Доріа Расселл
 Крістін Кетрін Раш
 Гелью Ребане
 Енн Редкліфф
 
 
 Айн Ренд
 
 
 Кіт Рід
 
 Анна Рінонаполі
 
 Джинні Робінсон
 Джоан Ґ. Робінсон
 
 Мері Роджерс
 Мерс Родореда
 Роза Роза
 Мері Розенблум
 Вероніка Рос
 Кристіна Пері Россі
 
 Джоан Роулін
 
 Естер Рошон
 
 Марія Ряполова
</div>

С 

 
 
 
 Кііні Ібура Салаам
 
 
 Софія Саматар
 Маргіт Сандему
 
 
 Марія Семенова
 Емілі Сент-Джон Мандел
 
 Марія Сепеш
 
 
 Людмила Синицина
 Вандана Сінг
 
 
 }
 Мелісса Скотт
 Джоан Слончевськи
 Ліза Смедмен
 
 
 
 
 
 Марина Соколян
 
 
 
 
 
 Бенджанун Срідуангкаєв
 Меггі Стівотер
 
 Мері Стюарт
 Джудіт Сульзберґер
</div>

Т 

 
 
 
 Сабаа Тахір
 Лейні Тейлор
 Л. А. Тейлор
 Дорота Тераковська
 
 Дороті Теннін
 Шері С. Теппер
 
 Наталія Тисовська
 Лоїс Тілтон
 Джеймс Тіптрі-молодший
 
 
 Тетяна Толстая
 
 Пемела Треверс
 Карен Тревісс
 
 Далія Трускіновська
 
 Елізабет Тюдор
</div>

У 

 Дубравка Угрешич
 
</div>

Ф 

 Карен Джой Фаулер
 Росаріо Ферре
 Урсула Флаґ
 
 
 
 
 
 Домініка Феттепллейс
 
 
 Голлі Філліпс
 
 
 
 Лінн Флевеллін
 Фенні Флегг
 
 Міріем де Форд
 
 
 
 
 Людмила Фрейова
 Ґертруда Фрідберґ
 
 Корнелія Функе
 
</div>

Х 

 Дороті Хаас
 
 Ельжбета Херезінська
</div>

Ц 

 
 
</div>

Ч 

 Даїна Чав'яно
 Сюзі Маккі Чарнас
 Рімі Чаттерджи
 
 
 
 Вера Чепмен
 
 Керолайн Черрі
 
 Ольга Чигиринська
 
 Янґце Чу
 Рут Чью
</div>

Ш 

 
 Май Шевалль
 
 Мері Шеллі
 Делія Шермен
 
 
 Вільма Х. Ширас
 
 
 Алісія Штаймберг
 Ангела Штайнмюллер
 Меггі Штівотер
 Ана Марія Шуа
</div>

Ю 

 
 
 Маргеріт Юрсенар
 
</div>

Я 

 Янґце Чу
 Ханя Янагіхара
 
 Дж. Янґ
 
 
 Ліза Яшек
 Туве Янссон
 Челсі Квін Ярбро
</div>

Див. також 
 Феміністична наукова фантастика
 Меморіальна премія Джеймса Тіптрі-молодшого
 Жіноче письмо (літературна категорія)
 Список екофеміністичних авторок
 Список феміністських поетес
 Список сюрреалісток

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Джерела 
 http://feministsf.org/authors/wsfwriters.html
 https://www.worldswithoutend.com/authors_women.asp
 http://geekfeminism.wikia.com/wiki/List_of_women_in_Science_Fiction
 http://flavorwire.com/302318/the-greatest-female-sci-fifantasy-authors-of-all-time
 http://digital.library.upenn.edu/women/_collections/utopias/utopias.html
 http://www.sf-encyclopedia.com/entry/women_sf_writers
 http://archivsf.narod.ru/persona/person_r.htm#0018
 https://web.archive.org/web/20170803204724/http://www.feministsf.org/reviews/
 https://motherboard.vice.com/en_us/article/feminist-science-fiction-primer
 https://www.bustle.com/p/9-modern-women-science-fiction-writers-you-need-to-be-celebrating-27287
 http://www.huffingtonpost.com/entry/women-who-dominate-the-universe-of-sci-fi_us_55ccfd02e4b0898c4886f69a
 http://flavorwire.com/302318/the-greatest-female-sci-fifantasy-authors-of-all-time
 https://theportalist.com/14-impactful-female-science-fiction-and-fantasy-authors
 http://adanewmedia.org/2013/11/issue3-kingharan/
 http://www.sf-encyclopedia.com/entry/howard_hayden
 http://bgf.zavinagi.org/index.php/Ана_Величкова
 http://www.ranker.com/list/famous-female-science-fiction-writers/reference

Література 
 Badami, Mary Kenny. "A Feminist Critique of Science Fiction, " Extrapolation 18 (Dec. 1978), pp. 6–19.
 
 Larbalestier, Justine. The Battle of the Sexes in Science Fiction. Wesleyan University Press, Middleton, Connecticut, 2002.
 Merrick, Helen. «From Female Man to Feminist fan: Uncovering 'Herstory' in the Annals of SF Fandom.» in Women of Other Worlds: Excursions through Science Fiction and Feminism, edited by Helen Merrick and Tess Williams, University of Western Australia Press: Nedlands, 1999: pp. 115–139.
 — The Secret Feminist Cabal: A Cultural History of Science Fiction Feminisms. Seattle: Aqueduct Press, 2009. ISBN 978-1-933500-33-18

Письменниці-фантастки
Списки жінок